Riutanluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riutanluoto (ö i Villmanstrand), Södra Karelen, 
 Riutanluoto (ö i Imatra), Södra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar